Фридрих Густав Клемм (; ) — немецкий историк.

Жизнь 
Родился в Хемнице в семье саксонского генерала. В 1821 году поступил в Лейпцигский университет на юридический факультет, однако чувствовал в себе интерес к истории и к библиотечному делу. В 1825 году закончил Йенский университет диссертацию по библиотечному делу, и поселился в Дрездене. Большую часть жизни работал в королевской библиотеке в Дрездене: с 1826 года вторым секретарём, с 1834 года — библиотекарем, с 1852 года -директором. Был эрудитом, писал стихи. Также руководил королевскими коллекциями. В 1831 году женился. Путешествовал по Италии, однако предпочитал кабинетные занятия и неохотно отправлялся в какие-либо поездки.
 
Клемм собрал огромную этнографическую коллекцию, которая дала материал для его сравнительных работ по истории культуры и стала основой Этнографического музея Лейпцига. В конце жизни практически потерял зрение. Его сын, Густав Йоханнес — горный инженер.

Работы 
Ранние работы Клемма были посвящены широкому кругу тем: от книги «Аттила в истории, молве и предании» (; Лейпциг, 1827) до «Истории Баварии» (; Дрезден, 1828). В дальнейшем научные интересы Клемма уверенно определились как лежащие в области истории культуры, отлившись в два фундаментальных труда: «Всеобщую историю культуры человечества» (; Лейпциг, 1843—1852) и «Всеобщую науку о культуре» (; Лейпциг, 1854—1855). Помимо этого, Клеммом написаны «Handbuch der germ. Altertumskunde» (Дрезден, 1835); «Italica» (Дрезден, 1839); «Die Frauen» (Дрезден, 1854—1858) и др.

Вклад 
Считается одним из создателей культурного эволюционизма и в то же время  расовой теории (по влиянию на современников его работы «Всеобщая культурная история человечества» его роль сравнивают с ролью Жозефа Гобино). Клемм впервые объединил сравнительные этнографические описания с расовой теорией, причём начал объяснять различия в уровне развития культур разных народов именно различными свойствами разных рас. Его эволюционная идея культуры повлияла на «отца этнографии» Э. Тайлора.

О нём 
 В Германии Гердер отказывался использовать применительно к человеку «постыдное слово» «раса». И даже первый из историков культуры человечества,
воспользовавшийся классификацией различных биологических видов человека, Густав Клемм, все же не терял уважения к идее человечества как общей точке отсчета в своих исследованиях. 

Историки Германии
Учёные XIX века
Библиотекари Германии